Samland steht für:

 Landkreis Samland, war von 1939 bis 1945 ein Landkreis im Regierungsbezirk Königsberg in Ostpreußen
 Samland, eine Halbinsel in der Ostsee

Samland ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Samland (* 1974), deutscher Filmemacher
 Bernd Samland († 2014), deutscher Übersetzer
 Detlev Samland (1953–2009), deutscher Politiker (SPD)

Weiteres:

 Samland (Schiff, 1903), ein Passagierschiff der belgisch/US-amerikanischen Reederei Red Star Line
 Samland (Schiff, 1929), Trossschiff der deutschen Reichsmarine und Kriegsmarine
 Samlandbahn AG, Kleinbahn durch das Samland